9-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 9-я параллель северной широты
 9-я параллель южной широты

См. также 
 9-й меридиан